Die Endrunde um die Deutsche Basketballmeisterschaft der Frauen 1955 fand vom 2. bis 3. April 1955 zeitgleich mit den Titelkämpfen der Männer in Berlin statt. Die vier qualifizierten Mannschaften ermittelten in einem K.-o.-System den neunten deutschen Basketballmeister der Frauen. Das Turnier gewann der Heidelberger TV, der sich im Finale mit 64:38 (28:24) gegen den OSC Berlin durchsetzen konnte. Dritter wurden die Neuköllner Sportfreunde, den vierten Platz belegte die TSG 78 Heidelberg, die als Titelverteidiger in den Wettbewerb gestartet war.

Turnierplan

Einzelnachweise 

1955
Basketballveranstaltung 1955